Hermsdorf in der Mark ist der alte Name folgender Orte in der ehemaligen Mark Brandenburg

 Hermsdorf (Mark), heute: Berlin-Hermsdorf
 (Wendisch-) Hermsdorf in der Mark Brandenburg, heute: Ortsteil von Münchehofe